Сан Хорхе, Гранха има више значења:

 Сан Хорхе, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хорхе, Гранха (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику